L'édition 2005 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Leander Paes et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Guillermo Coria. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la   à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Leander Paes et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en bénéficiant en finale du forfait des jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
En remportant son  à 18 ans et 10 mois, Rafael Nadal devient le  plus jeune joueur à remporter un tournoi de la catégorie. Seul Michael Chang a soulevé un trophée plus jeune, c'était à Toronto en 1990, il était alors âgé de 18 ans et 5 mois.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Sport à Monaco en 2005
Tennis masculin en 2005
Tennis en avril 2005